Marani ist der Familienname folgender Personen:

 Manuel Marani (* 1984), san-marinesischer Fußballspieler
 Michele Marani san-marinesischer Fußballspieler